Зося Родкевич — российский -документалист.

Биография 
Родилась в Москве. Изучала документальное кино в Школе документального кино и театра на курсе Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, окончила в 2010 году. Принимала участие в документальных проектах: «Зима, уходи» (2012), «Срок» (2014), «Киев/Москва» (2015), «Norilskfilm.com» (2015).

В 2016 году выпустила картину «Мой друг Борис Немцов», получившую приз как лучший документальный фильм на Краковском кинофестивале, приз жюри в номинации «Лучший европейский документальный фильм» на Одесском кинофестивале и Гран-при национального конкурса фестиваля «Послание к человеку» (2016).

В 2018 году на этом же фестивале картина «Белая мама» (2018), сделанная в соавторстве с Евгенией Останиной, получила приз как лучший полнометражный фильм, приз ФИПРЕССИ и спецприз телеканала «Россия К».

Фильмография 
 2010 — Временные дети
 2012 — Зима, уходи (в соавторстве с учениками Марины Разбежкиной)
 2015 — Киев/Москва (принимала участие в создании фильма в качестве одного из операторов)
 2015 — Norilskfilm.com (режиссёр-оператор, веб-документари)
 2016 — Мой друг Борис Немцов (режиссёр-оператор)
 2018 — Белая мама (режиссёр и оператор, совместно с Евгенией Останиной)
 2018 — Долой царя (совместно с М. Пахомовым, М. Павловой, А. Киселевым)
 2019 — Выжившие

Примечания 

Кинооператоры России
Кинорежиссёры-документалисты России